Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 903 dans le monde.

 Route européenne 903 en Espagne
  dans certains départements, en France